Acanthocarpus:
 Acanthocarpus — род ракообразных членистоногих из семейства Calappidae
 Acanthocarpus — род растений из семейства Dasypogonaceae